Churchill Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Churchill Butte (Montana)	
 Churchill Butte (Nevada)